Kāgheh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kāgheh-ye Shomālī, ort, Lorestan, 
 Gomeh, ort, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar